Paul Desmarais peut désigner :
 Paul Desmarais (1927-2013), homme d'affaires et milliardaire canadien ;
 Paul Desmarais (1954-), homme d'affaires canadien.